Tiberius Claudius Claudianus war der Name folgender Personen:

* Tiberius Claudius Claudianus (Suffektkonsul), Statthalter und Suffektkonsul 199 oder 200 n. Chr.
 Tiberius Claudius Claudianus (Ritter), Präfekt einer römischen Militäreinheit in Britannien im Jahr 241